Un Agiel est une arme magique de torture utilisé dans le cycle de L'Épée de vérité de Terry Goodkind.

Caractéristiques générales 

Un Agiel ressemble à une longue bande de cuir rouge, blanc ou noir d'environ 30 centimètres avec une petite boucle en bout pour qu'il puisse se balancer au bout du poignet. Il est utilisé avec une précision mortelle par une Mord-Sith pour torturer et en général pour faire souffrir les autres. Avec un simple contact, il peut meurtrir les chairs, casser les os et même tuer s'il est utilisé de la manière correcte. Toucher un agiel, même une seconde, revient à toucher un tison brûlant pendant une heure.
Chaque Mord-Sith était torturée par son maître, et quand elle devenait Mord-Sith, elle recevait l'agiel qui avait été utilisé sur elle.

Les agiels fonctionnent seulement au service du Seigneur Rahl. Si jamais le lien était rompu entre le Seigneur Rahl et les Mord-Sith(la mort du seigneur Rahl), alors les agiels ne fonctionneraient plus.

L'Épée de vérité
Instrument de torture